Ball der Nationen steht für:

 Ball der Nationen (Operette), Operette von Fred Raymond (1935)
 Ball der Nationen (Film), Film von Karl Ritter (1954)